Grach ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Grach (1812–1854), deutscher Offizier in der türkischen Armee
 Johann Baptist Grach (1793–1851), deutscher Weingroßhändler und Politiker

 Grach (Weingutsbesitzer), Trierer Familie

Siehe auch:
 Graach, Ort an der Mosel
 Krach